Die Football League Fourth Division 1964/65 war die siebte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs AFC Barrow, Lincoln City, Halifax Town und Stockport County erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1965/66 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1964/65
Fußballsaison 1964/65